Gvožđanka ili Željeznica je rijeka u Bosni i Hercegovini. Rijeka je poznata kao zlatonosna. Teče kroz Dusinu, Gojeviće, Lužine, Bakoviće i Šavnik. Nastaje zajedničkim ušćem Male i Velike vode, podno Čadora. 
Postoje planovi za gradnju mini centrale. 200-njak žitelja sela iz fojničkih Mjesnih zajednica Gojevića i Bakovića svakodnevno su 2012. godine dežurali na lokalitetu Gotuše, s namjerom da spriječe radove na gradnji. Žele sačuvati rijeku kao biser prirode. Za gradnju tvrde da se udružio politički vrh s privatnim lobijima. Investitor je tvrtka sa sjedištem u Travniku. Predstavnik investitora gradnje mini centrale na rijeci Željeznici u Fojnici je Zejd Dukmenić, rođen kao Željko Dukmenić, izbornik tekvaendo reprezentaacije BiH, čija pojava je unijela strah među hrvatsko stanovništvo Fojnice.

Izvori 

Rijeke u Bosni i Hercegovini
Fojnica